Beulah (band), een Amerikaanse band

Plaatsen in Wales:
Beulah (Ceredigion), een plaats in Ceredigion, Wales
Beulah (Powys), een plaats in Powys, Wales

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Beulah (Michigan)
Beulah (Mississippi)
Beulah (North Dakota)

Plaatsen in Australië:
Beulah (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië